Амбаза́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 17 км на північний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5546,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт мерії муніципалітету Амбазак 

 Амбазак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Амбазак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна